Пліт — плавучий засіб, що тримається на воді за рахунок плавучості матеріалів, з яких його зроблено.
 Пліт (огорожа) — плетений тин.
 Пліт розсипища — у геології корінне ложе, на якій залягають незцементовані відклади.